Елизабет Боуен (, родена Елизабет Доротея Коул; 7 юни 1899 г. – 22 февруари 1973 г.), е англо-ирландска писателка, автор на романи, сборници с разкази, мемоари и литературни есета. Кавалер на ордена на Британската империя.

Библиография

Романи 
 The Hotel (1927)
 The Last September (1929)Последният септември, изд.: ИК „Рива“, София (2009), прев. Иглика Василева
 Friends and Relations (1931)
 To the North (1932)
 The House in Paris (1935)
 The Death of the Heart (1938)
 The Heat of the Day (1949)
 A World of Love (1955)
 The Little Girls (1964)
 The Good Tiger (1965)
 Eva Trout (1968)

Сборници с разкази 
 Encounters (1923)
 Ann Lee’s and Other Stories (1929)
 Joining Charles and Other Stories (1929)
 The Cat Jumps and Other Stories (1934)
 The Easter Egg Party (1938)
 Look At All Those Roses (1941)
 The Demon Lover and Other Stories (1945)
 Ivy Gripped the Steps and Other Stories (1946)
 Stories by Elizabeth Bowen (1959)
 A Day in the Dark and Other Stories (1965)
 The Good Tiger (1965)
 Elizabeth Bowen’s Irish Stories (1978)
 The Collected Stories of Elizabeth Bowen (1980)
 The Bazaar and Other Stories (2008)

Документална проза, мемоари и есета 
 Bowen’s Court (1942)
 Seven Winters: Memories of a Dublin Childhood (1942)
 English Novelists (1942)
 Anthony Trollope: A New Judgement (1946)
 Why Do I Write: An Exchange of Views between Elizabeth Bowen, Graham Greene and V.S. Pritchett (1948)
 Collected Impressions (1950)
 The Shelbourne (1951)
 A Time in Rome (1960)
 Afterthought: Pieces About Writing (1962)
 Pictures and Conversations (1975)
 The Mulberry Tree (1999).

Биографии и рецензии 
 Victoria Glendinning: Elizabeth Bowen: Portrait of a Writer (1977)
 Hermione Lee: Elizabeth Bowen (1981)
 Phyllis Lassner: Elizabeth Bowen (1990)
 Maud Ellmann: Elizabeth Bowen: The Shadow Across the Page (2003)
 Neil Corcoran: Elizabeth Bowen: The Enforced Return (2004)
 Susan Osborn: Elizabeth Bowen: New Critical Perspectives (2009)

Външни препратки 
 
 

Ирландски писатели
Писателки